La temporada 1941 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol amateur y profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 1941.

Torneos locales

Asociación Central de Fútbol de Chile

Primera División de la Serie A de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Primera División de la Serie B de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Campeonato de Apertura de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Asociación de Football de Santiago

Copa Chile de la Asociación de Football de Santiago

Primera División de la Copa Chile de la Asociación de Football de Santiago

Asociación de Football de Antofagasta

Asociación Porteña de Fútbol Profesional

Asociación de Fútbol de Concepción

Primera División de la Asociación de Fútbol de Concepción

Campeonato de Apertura de la Asociación de Fútbol de Concepción

Campeonato Nacional Amateur de Chile

Enlaces externos 
 Sitio web oficial ANFP
  The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF)

Temporadas del fútbol chileno